

Patronyme 

 Alain Agat (1964-) écrivain, scénariste et réalisateur français.

Toponyme 

 Agat, une des dix-neuf villes du territoire des États-Unis de Guam.

Voir aussi 
 Agat Films & Cie - Ex Nihilo, une société de production et de distribution de films française
 
 

Patronyme français